Ледьозеро:
 Ледьозеро (озеро) — озеро в Плесецком районе Архангельской области, исток реки Ледь
 Ледьозеро  (посёлок) — посёлок в Плесецком районе Архангельской области
 Ледьозеро  (станция) — железнодорожная станция Салтозерской узкоколейной железной дороги в Плесецком районе Архангельской области